Osoby o nazwisku Kraśko:
 Jan Kraśko (ur. 1954)
 Piotr Kraśko (ur. 1971)
 Ryszard Kraśko (ur. 1931, zm. 1980)
 Wincenty Kraśko (ur. 1916, zm. 1976)